Labyrinth-Höhle steht für:

 die Große Labyrinth-Höhle, ein Höhlensystem nahe der Südküste der griechischen Insel Kreta
 die Kleine Labyrinth-Höhle, eine Höhle etwa 500 Meter nördlich der Großen Labyrinth-Höhle